Wendentor ist der Name mittelalterlicher Stadttore in:

 Wendentor (Braunschweig), siehe Befestigungsanlagen der Stadt Braunschweig
 Wendentor (Nebelschütz), siehe Grundmühle (Radeberg)
 Wendentor (Rostock), siehe Rostocker Stadtbefestigung